Битам () — город в Габоне, в северной провинции Волё-Нтем. Административный центр департамента Нтем.

Битам расположен на автостраде N2 на границе с Камеруном. Население города — 7473 человек (1993).

В городе находится большой рынок, аэропорт и музей.

Климат

Примечания

Ссылки 
 

Города Габона